M39 bzw. M 39 steht für:
 Messier 39, offener Sternhaufen im Schwan
 M39 (Objektivanschluss), standardisiertes Objektivgewinde
 eine finnische Karabiner-Version des Gewehrs Mosin-Nagant
 M39 (Panzer), Schützenpanzer amerikanischer Produktion
 20-mm-Cannon M39, Maschinenkanone, Kaliber 20 mm
 M39 (Kirgisistan), Schnellstraße zwischen Kasachstan und Kirgisistan
 DAF M39, niederländischer Panzerspähwagen des Zweiten Weltkriegs

M-39 steht für:
 M-39 (Michigan), Straße im US-Bundesstaat Michigan

M39